Division II har varit namnet på flera olika divisioner i ishockey:

Division II i ishockey (1941–1975) – andranivån i seriesystemet i Sverige
Division II i ishockey i Sverige (1975–1999) – tredjenivån i seriesystemet i Sverige
Division II i ishockey i Finland (1975–1999)
Division II i ishockey (1999– ) – fjärdenivån i seriesystemet  i Sverige även Division 2, se Hockeytvåan

Se även
Division 2 (alla idrotter)